Sayo – nome femminile giapponese
 Sayō – cittadina giapponese della prefettura di Hyōgo
 distretto di Sayō – distretti della prefettura di Hyōgo, in Giappone
 10367 Sayo – asteroide della fascia principale